Ку́бок Аме́рики () — футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран Южной Америки. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не признаётся в качестве официального. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название чемпиона́т Ю́жной Аме́рики среди́ национа́льных сбо́рных (). Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных континентальных футбольных турниров. Он на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.

Кубок Америки проводится раз в несколько лет — периодичность розыгрышей неоднократно менялась. С 2007 года регулярные розыгрыши турнира проводились раз в четыре года, вплоть до 2019 года. Однако в этот период был также проведён и дополнительный «Кубок Америки Столетия» в 2016 году — турнир впервые прошёл за пределами Южной Америки, и был приурочен к 100-летию первого континентального первенства. В 2020 году планировалось сменить периодичность Кубка Америки, и синхронизировать его с чемпионатами Европы. Однако из-за пандемии коронавируса оба турнира были перенесены на 2021 год.

В данный момент в Кубке Америки участвуют все 10 стран-членов КОНМЕБОЛ: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. С 1993 года для участия в турнире также приглашаются две сборные из других регионов — как правило, из зоны КОНКАКАФ. Наибольших успехов за два десятилетия добилась сборная Мексики.

Рекордсменами по числу побед в Кубке Америки (включая чемпионаты до 1967 года) являются его первый чемпион — сборная Уругвая, и действующий обладатель трофея — сборная Аргентины, 15 раз становившиеся победителем первенства. См. Действующий обладатель

История 
Первый турнир (непризнанный КОНМЕБОЛ) назывался Кубок Столетия Майской революции, он прошёл в Аргентине в 1910 году.

Первый признанный КОНМЕБОЛ чемпионат прошёл в 1916 году в Аргентине, в рамках празднования 100-летия независимости страны, при участии сборных Аргентины, Бразилии, Уругвая и Чили. Во время проведения турнира этими четырьмя футбольными ассоциациями была учреждена Конфедерация Южноамериканского Футбола (КОНМЕБОЛ). Турнир 1916 года имел неофициальный статус, тем не менее, он официально признан КОНМЕБОЛ первым розыгрышем чемпионата Южной Америки.

Первый матч в истории турнира состоялся 2 июля 1916 года в Буэнос-Айресе, в котором сборная Уругвая победила сборную Чили со счётом 4:0, а первый гол забил Хосе Пьендибене из «Пеньяроля». В решающем матче турнира встречались сборные Аргентины и Уругвая. Стадион клуба «Химнасия» был заполнен до отказа, 18 000 человек собрались посмотреть игру давних соперников. Но уже через 5 минут после начала, матч был прерван из-за начавшейся на трибунах драки болельщиков, выбежавших на поле, и пожара на трибунах. День спустя игра продолжилась на стадионе клуба «Расинг» в Авельянеде. Матч закончился нулевой ничьей, что устраивало Уругвай, который и стал первым чемпионом.

Уругвай выиграл шесть из первых десяти турниров. Затем верх стали брать аргентинцы: с 1920-х по 1950-е годы они были первыми в 11 чемпионатах из 18. В 1960-е годы, когда Бразилия была на пике успеха, было проведено всего два турнира, где первенствовали другие сборные. Начиная с 1989 года Бразилия выиграла пять турниров из девяти и ещё в двух играла в финале.

По количеству титулов впереди Уругвай и Аргентина — по 15 побед. У Бразилии — 9 побед. Остальные страны добивались побед не часто. Перуанцы выиграли чемпионаты в 1939 и 1975 годах, Парагвай побеждал в 1953 и 1979 годах, Чили в 2015 и 2016 годах, а Боливия и Колумбия добились единственных побед, каждая на своей родной земле, соответственно в 1963 и 2001 году.

С 1916 по 1975 год чемпионаты разыгрывались нерегулярно. Иногда были случаи, когда сборные присылали вторые составы на турнир, либо молодёжные команды. Лишь в 1975 году в Кубке Америки приняли участие все десять стран — членов КОНМЕБОЛ.

Турниры 1975, 1979 и 1983 года были проведены по иной системе: турнир проходил не в какой-то определённой стране, а по системе с разъездами, то есть на всех стадиях соперники встречались дважды — «дома» и «в гостях». С 1987 года турнир снова проводится в одной стране.

На Кубке Америки 1993 года в Эквадоре впервые участвовали приглашённые команды: сборные Мексики и США. Изменилась и система розыгрыша: команды играли в трёх группах, и восемь из них выходили в четвертьфинал. Мексика вышла в финал, где уступила Аргентине 1:2.

Мексика и США были приглашены на турнир и в 1995 году в Уругвай. Сборная США вышла в полуфинал, где проиграла Бразилии, действующему чемпиону мира, со счётом 0:1. В финале на стадионе «Сентенарио» бразильцы уступили хозяевам, футболистам Уругвая. Игра закончилась со счётом 1:1, а по пенальти Уругвай взял верх 5:3.

Чаще всего турнир принимала Аргентина — 9 раз, Уругвай и Чили — по 7, Перу и Бразилия — по 6, Эквадор — 3, Боливия — 2, Парагвай, Колумбия и Венесуэла — по 1 разу.

В 2016 году на турнир, проходящий за пределами Южной Америки (в США), были приглашены сразу 6 сборных помимо 10 южноамериканских: Мексика, США, Гаити, Панама, Коста-Рика и Ямайка.

Призёры 

Курсивом выделены приглашённые команды.

1 Турниры, не именовавшиеся Чемпионатом Южной Америки, но официально признанные КОНМЕБОЛ.
2 Победитель и призёры определялись в финальном групповом турнире 4-х команд.
3 В полуфиналах турниров 1975, 1979 и 1983 года, куда победитель предыдущего турнира попадал автоматически, все три раза он потерпел поражение от команды, занявшей впоследствии 2-е место.

Сводная статистика

Достижения сборных команд 

* Звёздочкой отмечены домашние турниры.

Лучшие бомбардиры 

Лучшими бомбардирами турнира за всю историю являются аргентинец Норберто Мендес и бразилец Зизиньо, забившие по 17 голов. По 15 мячей забили уругваец Северино Варела и перуанец Теодоро Фернандес.

Лучшие игроки

Примечания

Ссылки 

 Кубок Америки на сайте КОНМЕБОЛ
 Статистика Кубка Америки на сайте RSSSF
 История Кубка Америки
 История Кубка Америки